Édith Maruéjouls (née en 1974), géographe française
Émile Maruéjouls,(né en 1835), homme politique français.
Pierre Stanislas Maruejouls (né en 1732), homme politique français.

Toponyme 
Maruéjouls, village de la commune de Polminhac dans le département du Cantal